Beach Bunny — американская инди-группа, образованная в 2015 году автором-исполнителем Лили Трифилио в Чикаго (штат Иллинойс). Группа приобрела широкую популярность после того, как их песня Prom Queen стала вирусной на TikTok.

История 
Beach Bunny начинался как сольный проект в спальне в 2015 году, когда Лили Трифилио записала песню под названием 6 Weeks. В том же году Трифилио выпустила свой первый EP под названием Animalism. В 2016 году она выпустила свой второй EP под названием Pool Party. В 2017 году она выпустила свой третий EP под названием Crybaby, и вскоре после этого Beach Bunny расширился до полного состава из четырёх человек. В 2018 году Beach Bunny выпустила свой четвёртый EP под названием Prom Queen.

31 октября 2019 года Трифилио и группа объявили, что подписали контракт с Mom + Pop Music и 14 февраля 2020 года выпустили свой первый полноформатный альбом Honeymoon. Альбом был спродюсирован Джо Рейнхартом из Electrical Audio, чикагской студии Стива Альбини, и впоследствии смикширован в Reinhart’s Headroom Studios. Honeymoon был признан критиками и попал в списки лучших альбомов 2020 года как в The New York Times, так и в Rolling Stone. Альбом содержал песню Cloud 9, которая стала второй песней группы ставшей вирусной на TikTok, где она была использована в 2 миллионах видео.

В ноябре 2020 года группа выпустила новый сингл Good Girls (Don’t Get Used). Их пятый EP Blame Game был выпущен в 2021 году.

В октябре 2021 года группа выпустила сингл Oxygen. За ним последовал сингл Fire Escape в марте 2022 года и второй альбом Emotional Creature, выпущенный 22 июля 2022 года.

Участники группы 
Текущий состав
 Лили Трифилио — вокал, гитара, автор песен и автор текстов (2015 — н.в.)
 Джон Альварадо — ударные (2017 — н.в.)
 Энтони Ваккаро — бас (2019 — н.в.)
Бывшие участники
 Айдан Када — бас (2017—2019)
 Мэтт Хенкельс — гитара (2017—2022)

Дискография

Студийные альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Синглы

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 

Музыкальные коллективы из Чикаго
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2015 году
Инди-поп-группы США